

Toponyme 

 Langeron est une commune française dans le département de la Nièvre. 
 Le Langeron, un cours d'eau qui coule dans le département français du Loir-et-Cher.

Patronyme 

 Famille Andrault de Langeron dont :
 Joseph Andrault de Langeron (1669-1711), Lieutenant général des armées navales sous Louis XIV ;
 Jean-Baptiste Louis Andrault, marquis de Maulévrier-Langeron, (1677-1754), maréchal de France ;
 Alexandre Louis Andrault, comte de Langeron (1763-1831), général français au service de la Russie 
 Gaspard Louis Langeron (1772-1858), général français ;
 Maurice Langeron (1874-1950), mycologue français ;
 Roger Langeron (1882-1966), haut fonctionnaire français ;
 Léon Langeron (1888-1963), professeur de médecine français ;

Lagros de Langeron dont : 
 Michel Provins, nom de plume de Gabriel Lagros de Langeron (1861-1928), écrivain français ;
 So Me, nom d'artiste de Bertrand Lagros de Langeron, (né en 1979), graphiste français.